Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alberto Martín e Salvador Navarro-Gutierrez che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Rogier Wassen 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Edwin Kempes /  Rogier Wassen (finale)
 Alberto Martín /  Salvador Navarro-Gutierrez (Campioni)

 Joan Balcells /  David Sánchez (primo turno)
 Tobias Hildebrand /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1998